Baach ist ein Ortsname:

 Baach (Weinstadt), Gemeindeteil im Stadtteil Schnait von Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Baach (Winnenden), Stadtteil und Dorf von Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Baach (Zwiefalten), Dorf im Gemeindeteil Zwiefalten der Gemeinde Zwiefalten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Baach
 Bach